Seliwanow respektive Seliwanoff ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jurjewitsch Seliwanow, russischer Eishockeyspieler

 Dmitri Fjodorowitsch Seliwanow (1855–1932; Demetrius Seliwanoff), russischer Mathematiker
 Kondrati Iwanowitsch Seliwanow (gest. 1832), russischer falscher Christus, Gründer der Skopzen
 Theodor Seliwanoff (1859–1938), russischer Chemiker
 Walentin Jegorowitsch Seliwanow (* 1936), russischer Admiral

sowie:
 Seliwanow-Probe, ein einfacher chemischer Test zur Feststellung, ob es sich bei Kohlenhydraten um Ketosen oder Aldosen handelt